Тьерселе́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Вильрюп.

География 						
Тьерселе расположен в 45 км к северо-западу от Меца. Соседние коммуны: Юссиньи-Годбранж на севере, Тиль и Реданж на северо-востоке, Вильрюп на востоке, Бреэн-ла-Виль н юге, Виллер-ла-Монтань на западе.

История 
Поселение известно с 1333 года как Thiesxelleix. Относилось к епископату Трира. Во время Тридцатилетней войны (1618—1648) было полностью разрушено и вновь построено неподалёку около местного замка, который был разрушен впоследствии в 1671 году по приказу Людовика XIV. В 1817 году к Тьерселе были присоединены ферма Буренн и местечко с мельницей Кюссанж.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 660 человек.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель